Gothmog (Eerste Era), de commandant van de Balrogs in De Silmarillion van J.R.R. Tolkien
Gothmog (Derde Era), de luitenant van Minas Morgul, een ork in de film The Lord of the Rings: The Return of the King